Алексеев, Егор:
 Алексеев, Егор Егорович (1930—2010) — советский и российский доктор исторических наук, общественный деятель.
 Алексеев, Егор Николаевич (1883—1957) — якутский косторез, член Союза художников СССР.